Por azureus, pode estar procurando por:

 Dendrobates azureus, espécie de sapo venenoso, ocorrente no Suriname.
 Vuze, um cliente Bit Torrent anteriormente chamado de Azureus, em referência ao animal citado acima.

Desambiguação